I liga polska w piłce siatkowej kobiet 2014/2015 – 25. edycja ligowych rozgrywek piłki siatkowej kobiet drugiego szczebla w Polsce, zorganizowana przez Polski Związek Piłki Siatkowej pod nazwą I ligi.

Rozgrywki wygrał Zawisza Sulechów, jednak nie uzyskał awansu na najwyższy szczebel centralny sezonu 2015/2016, na skutek decyzji Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej SA z 8 lipca 2015 o pozostawieniu w Orlen Lidze Pałacu Bydgoszcz i nieprzyznaniu Zawiszy Sulechów licencji na występy w tej klasie.

System rozgrywek 
Zmagania toczyły się dwuetapowo:   
 Etap I (dwurundowa faza zasadnicza) – przeprowadzona w formule ligowej, systemem kołowym (tj. „każdy z każdym – mecz i rewanż”). Miała na celu wyłonienie drużyn walczących o awans do Orlen Ligi i walczących o utrzymanie w I lidze.   
 Etap II (faza play-off) – przeprowadzona systemem pucharowym.

Drużyny uczestniczące 
W rozgrywkach wystąpiło 12 drużyn, dopuszczonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

Rozgrywki

Runda zasadnicza

Tabela

Tabela wyników

Wyniki spotkań

Play-off

O miejsca 1-8  
(Do 2 zwycięstw)

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

O miejsca 9-12  
(Do 3 zwycięstw)

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Półfinały 
(Do 3 zwycięstw)

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

O 3. miejsce 
(Dwumecz)

|}

Finał 
(Do 3 zwycięstw)

|}

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też  
 Orlen Liga (2014/2015)
 II liga polska w piłce siatkowej kobiet (2014/2015)
 I liga polska w piłce siatkowej mężczyzn (2014/2015)

Uwagi

Przypisy 

I liga polska w piłce siatkowej kobiet
2014 w piłce siatkowej
2015 w piłce siatkowej
2014 w polskim sporcie
2015 w polskim sporcie